Виктор Александрович Малинка (17 августа 1935, Таганрог) — российско-украинский художник, иллюстратор детской книги.

Биография 
Родился 17 августа 1935 года в Таганроге.

C 1948 года учился в художественной студии Дома пионеров Таганрога у Валентины Яковлевны Григорьевой. В 1957 году окончил Ростовское художественное училище им. М. Б. Грекова. С 1961 по 1967 год учился на графическом факультете Киевского государственного художественного института.

С 1966 года работает художественным редактором издательства «Молодь» (Киев). Активно сотрудничает с книжными издательствами Украины.

Работы находятся в собраниях 
 Национальный художественный музей Украины, Киев.
 Государственный музей книги и книгопечатания Украины, Киев.
 Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины, Киев.
 Ростовский областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону.
 Таганрогский художественный музей, Таганрог.
 Севастопольский художественный музей, Севастополь.
 Норильская картинная галерея, Норильск.

Ссылки 
 Виктор Малинка на сайте www.korners.com.ua
 Виктор Малинка на сайте artboyko.com

Источники 
 Единый художественный рейтинг. Справочник. Выпуск 13. — М.: АЛЕВ-В, 2007. — 464 с — ISBN 5-94025-086-6. 
 Энциклопедия Таганрога. — Таганрог: Антон, 1998. — 624 с. — ISBN 5-88040-017-4.

Выпускники Ростовского художественного училища
Художники России XX века
Художники России XXI века
Персоналии:Таганрог